Тілбург - низка дуже сильних шахових турнірів, що проводились під егідою страхової компанії Інтерполіс у Тілбурзі, Нідерланди. Компанія Fontys Hogescholen ненадовго відроджувала цей турнір від 1996 до 1998. Починаючи з 1994 проводиться ще один щорічний шаховий турнір у Тілбурзі, який має назву De Stukkenjagers, але його склад, зазвичай, набагато слабший, ніж був у традиційного турніру.

1977
Перший турнір мав 14-ту категорію і всі його учасники були гросмейстерами. Пройшов він за круговою системою в одне коло. Переможцем став Анатолій Карпов.

1978
Цей турнір як і попередній мав 14-ту категорію і всі його учасники були гросмейстерами. Не було жодного радянського шахіста, оскільки Карпов і Корчной тоді грали між собою матч, а запропоновану заміну не було прийнято. Переміг Лайош Портіш.

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992
Турнір 1992 року вперше пройшов за нокаут-системою і кожен раунд тривав три дні. Перші два дні відбувались ігри за класичною системою. Третій день вихідний, але якщо рахунок був 1-1, то в цей день відбувалися по дві або більше партії у швидкі шахи. Деякі коментатори називали формат турніру дуже жорстоким. Гравець, який не встиг увійти в гру, міг вирушити додому за два або три дні, як це трапилося зі всією угорською командою: Лайош Портіш, Д'юла Сакс, Ріблі Золтан, Пінтер Йожеф і Петер Леко. Ті, хто не виграв чисто в перші два дні, були позбавлені вихідного. Перевагою була можливість несподіваних результатів. Традиційний формат сприяє гравцям з високим рейтингом, які можуть погодитися на швидку нічию з найближчими конкурентами і перемогти решту.

1992 року було 111 учасників, 94 в першому раунді, із них 47 переможців у другому раунді додавались до 17 сіяних. На той час змагання мали найбільший призовий фонд серед усіх традиційних турнірів - 500,000 гульденів. Адамс виграв 100,000 гульденів. Сіяні гравці отримували принаймні по 10,000 гульденів, щоб гарантувати їхню участь.

1993
Турнір 1993 року проходив за тим самим форматом, що і попередній. Загалом було 112 учасників, із яких 96 несіяних грали в першому колі, а переможці цих пар у другому колі додавалися до 16 сіяних гравців. На тай-брейку гравці отримували по 20 хвилин на партію плюс 10 секунд на кожен хід. Призовий фонд був такий самий, як і попереднього року - 500,000 гульденів, 100,000 переможцю і принаймні по 10,000 сіяним гравцям. Із 17 господарів, які розпочали турнір, лише двоє вийшли в друге коло. До них додались сіяні Ян Тімман і Єрун Пікет. Паул ван дер Стеррен відмовився брати участь, оскільки організатори відмовили йому в бажанні бути сіяним.

1994
Останній турнір, спонсором якого був Interpolis, став ще одним великим турніром за нокаут системою.

На церемонії відкриття доповідач від Interpolis повідомив, що компанія переглядає свою шахову та іншу публічну діяльність після повного злиття з Rabobank. 

У першому колі було 112 учасників, а переможці цих пар у другому колі додавалися до 8 сіяних гравців. Сіяними гравцями були: Карпов (рейтинг Ело 2780), Салов (2710), Іванчук (2695), Барєєв (2695), Халіфман (2645), Єпішин (2650), Тімман (2635), і К. Георгієв (2615).

Через одночасне проведення сильного турніру в Хоргені склад учасників був трохи ослаблений. Гаррі Каспаров, Олексій Широв, Артур Юсупов, Віктор Корчной, Жоель Лотьє, Борис Гельфанд, Петер Леко і Антоні Майлс всі вибрали той другий турнір. Крім того, деякі російські гравці залишилися вдома, щоб підготуватися до національного чемпіонату, на основі якого формувалася олімпійська команда.

Всіх здивувало повернення бразильського гросмейстера Енріке Мекінга, колишнього гравця світового рівня, який пережив смертельну небезпеку 18 років до того і відтоді поступово повертався до повноцінного життя.

У перші турі вибула найбільша кількість відомих гравців від моменту введення такого формату: Олександр Бєлявський, Віорел Бологан, Михайло Гуревич, Курт Хансен, Лембіт Олль, Алон Грінфельд, Ілля Смірін, Веселин Топалов і господар турніру Єрун Пікет.

Кожен раунд складався з двох класичних партій, потім двох швидких і, якщо необхідно, бліц-партій.

1996

1997

1998

Джерела
Тілбург шахові події 
Перехресні таблиці 
турнір stukkenjagers у Тілбурзі  
Результати від BrasilBase:  ,  , ти1994ti.htm  
CHESS magazine - січневий випуск 1993 сс. 6–14; лютневий 1994 сс. 4–7; січневий 1995 сс. 16–18 

Шахові змагання у Нідерландах
Тілбург